Завороты — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Завороты — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Завороты — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.